Deux bâtiments de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Duke of York, d'après les différents titulaires du titre de duc d'York :
 , un cotre armé de 4 canons, acheté en 1763 et vendu en 1776 ;
  un cuirassé de la classe King George V lancé en 1940, il participe à la poursuite du Scharnhorst et est démantelé en 1958.

Duke of York